Gerdau kan syfta på:

 Gerdau (företag) – ett företag i Brasilen

Geografi

Tyskland 

 Gerdau (Ilmenau) – vattendrag, Niedersachsen, 
 Gerdau, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,